Overal is de duivel, een roman van Agatha Christie
Evil Under the Sun (film), een film van Guy Hamilton